Masonic Temple ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Masonic Temple (Alaska), ID-Nr. 80004568
 Masonic Temple (Mohave County, Arizona), ID-Nr. 86001164
 Masonic Temple (Yuma County, Arizona), ID-Nr. 84000752
 Masonic Temple (Jefferson County, Arkansas), ID-Nr. 78000599
 Masonic Temple (Union County, Arkansas), ID-Nr. 01000349
 Masonic Temple (Connecticut), ID-Nr. 95000864
 Masonic Temple (District of Columbia), ID-Nr. 86002920
 Masonic Temple (Alachua County, Florida), ID-Nr. 98000589
 Masonic Temple (Duval County, Florida), ID-Nr. 80000949
 Masonic Temple (Aurora, Illinois), ID-Nr. 82002545
 Masonic Temple (Chicago), Illinois
 Masonic Temple (Allen County, Indiana), ID-Nr. 91000273
 Masonic Temple (Delaware County, Indiana), ID-Nr. 84001020
 Masonic Temple (Johnson County, Indiana), ID-Nr. 91001863
 Masonic Temple (Indiana), ID-Nr. 82000108
 Masonic Temple (Alameda County, Kalifornien), ID-Nr. 82002162
 Masonic Temple (Los Angeles County, Kalifornien), ID-Nr. 86003767
 Masonic Temple (Orange County, Kalifornien), ID-Nr. 95000355
 Masonic Temple (Riverside County, Kalifornien), ID-Nr. 80000832
 Masonic Temple (Kansas), ID-Nr. 00000192
 Masonic Temple (Kentucky), ID-Nr. 02001470
 Masonic Temple (Louisiana), ID-Nr. 91000702
 Masonic Temple (Cumberland County, Maine), ID-Nr. 82000748
 Masonic Temple (Waldo County, Maine), ID-Nr. 73000246
 Masonic Temple (Hampden County, Massachusetts), ID-Nr. 83003979
 Masonic Temple (Norfolk County, Massachusetts), ID-Nr. 89001952
 Masonic Temple (Worcester County, Massachusetts), ID-Nr. 80000537
 Masonic Temple (Detroit), Michigan
 Masonic Temple (Port Hope, Michigan), ID-Nr. 87001962
 Masonic Temple (Minnesota), ID-Nr. 75000987
 Masonic Temple (Mississippi), ID-Nr. 79003395
 Masonic Temple (Adair County, Missouri), ID-Nr. 09001208
 Masonic Temple (Johnson County, Missouri), ID-Nr. 98001544
 Masonic Temple (Cascade County, Montana), ID-Nr. 00001568
 Masonic Temple (Fergus County, Montana), ID-Nr. 79001401
 Masonic Temple (Yellowstone County, Montana), ID-Nr. 86000847
 Masonic Temple (Nebraska), ID-Nr. 05000792
 Masonic Temple (North Carolina), ID-Nr. 87002632
 Masonic Temple (North Dakota), ID-Nr. 82001331
 Masonic Temple (Champaign County, Ohio), ID-Nr. 85001887
 Masonic Temple (Clark County, Ohio), ID-Nr. 08001195
 Masonic Temple (Erie County, Ohio), ID-Nr. 83004653
 Masonic Temple (Franklin County, Ohio), ID-Nr. 97000201
 Masonic Temple (Mahoning County, Ohio), ID-Nr. 86003830
 Masonic Temple (Portage County, Ohio), ID-Nr. 74001604
 Masonic Temple (Oklahoma), ID-Nr. 80003251
 Masonic Temple (Oregon), ID-Nr. 82003751
 Masonic Temple (Franklin County, Pennsylvania), ID-Nr. 76001640
 Masonic Temple (Philadelphia County, Pennsylvania), ID-Nr. 71000727
 Masonic Temple (South Dakota), ID-Nr. 80003719
 Masonic Temple (Virginia), ID-Nr. 83003305
 Masonic Temple (Clallam County, Washington), ID-Nr. 89000400
 Masonic Temple (Yakima County, Washington), ID-Nr. 96000051
 Masonic Temple (Marion County, West Virginia), ID-Nr. 93000218
 Masonic Temple (Wood County, West Virginia), ID-Nr. 82001779
 Masonic Temple (Wisconsin), ID-Nr. 85002330
 Masonic Temple (Laramie County, Wyoming), ID-Nr. 84000162
 Masonic Temple (Natrona County, Wyoming), ID-Nr. 05000926

Masonic Temple steht für:
 Masonic Temple (Monrovia), Liberia
 Masonic Temple (Toronto), Kanada

Siehe auch:
 Masonic Temple Building